Carré puede referirse a:
 Antoine Carré (S. XVII), guitarrista clásico y compositor
 Michel Carré (1821-1872), libretista francés
 Eugenio Carré Aldao (1859-1932), librero y escritor español
 Joseph Carré (1870-1941), arquitecto  
 Uxío Carré Alvarellos (1885-1967), escritor español en lengua gallega 
 Leandro Carré Alvarellos (1888-1976), escritor español
 Loís Carré Alvarellos (1898-1965), escritor español
 Enrique Vico Carré (n. 1900), actor y director de cine chileno
 Marie Carré (1905-1983), monja y ensayista francesa
 María del Pilar Carré (1921-2000), escritora española
 May Carré (1922-1990), escritora española
 John le Carré (n. 1931) seudónimo de David John Moore Cornwell

Comida  
 Carré de l'Est, queso francés

Lugares 
 Saint-Faustin—Lac-Carré, municipio de Quebec (Canadá)
 Stade du Fort Carré